

Santos critãos 
 Isidoro de Pelúsio — Padre do Deserto da primeira metade do 
 Isidoro de Sevilha — bispo visigodo e Doutor da Igreja 
 Isidoro, o Lavrador — agricultor moçárabe de Madrid

Toponímia de Portugal 
 Santo Isidoro (Mafra) — freguesia
 Santo Isidoro e Livração — freguesia de Marco de Canaveses
 Santo Isidoro (Marco de Canaveses) — ex-freguesia
 Santo Isidro de Pegões — ex-freguesia

Igrejas de Roma, Itália 
 Sant'Isidoro a Capo le Case
 Sant'Isidoro alle Terme

Outros usos 
 Santo Isidro (São Nicolau) — distrito de São Nicolau, Rio Grande do Sul, Brasil

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos